Cornell (Comtat de Los Angeles), en anglès: Cornell, Los Angeles County, Califòrnia
 Cornell (Comtat de Modoc), Cornell, Modoc County, Califòrnia